Bluebird Aviation ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Bluebird Aviation (Kenia)
 Bluebird Aviation (Deutschland)